Вурпар има више значења:

 Вурпар (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Вурпар (Сибињ), насеље у округу Сибињ у Румунији
 Општина Вурпар (Сибињ), општина у округу Сибињ у Румунији